Landry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy

Osoby o tym nazwisku:
 Carl Landry – amerykański koszykarz
 Jean Landry – francuski lekarz i badacz
 Jules Landry – szwajcarski strzelec
 Marcus Landry – amerykański koszykarz